Middlesbrough FC deltog säsongen 2006/2007 i Premier League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Manager var Gareth Southgate. Säsongen innebar kvartsfinal i FA-cupen samt en tolfte plats i ligan. Ligacupen tog slut redan i lagets ingångsrunda. Efter säsongen förlorade man sina två bästa målskyttar Mark Viduka och Yakubu Aiyegbeni, vilket innebar press att hitta nya anfallare på marknaden.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Brad Jones
  Mark Schwarzer
  Ross Turnbull

Backar
  Matthew Bates
  Andrew Davies
  Ugo Ehiogu
  Robert Huth
  Stuart Parnaby
  Emanuel Pogatetz
  Chris Riggott
  Andrew Taylor
  David Wheater
  Abel Xavier

Mittfältare
  Julio Arca
  George Boateng
  Lee Cattermole
  Stewart Downing
  Adam Johnson
  Gaizka Mendieta
  James Morrison
  Ray Parlour
  Fábio Rochemback

Anfallare
  Malcolm Christie
  Jason Euell
  Danny Graham
  Lee Dong-Gook
  Massimo Maccarone
  Mark Viduka

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Mark Viduka 14
  Yakubu Aiyegbeni 12

Tabell

Referenser
 - Latest Middlesbro Results Soccerbase.com

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough